Michigan steht für:
 Michigan, Bundesstaat der Vereinigten Staaten
 Lake Michigan, der Michigansee gehört zur Gruppe der fünf Großen Seen Nordamerikas
 Michigan-Tauchflagge, ein Schutz- und Warnsignal, welches in Bereichen gesetzt wird, in denen für Taucher im Wasser Gefahr durch Wasserfahrzeuge (Schiffe, Boote, Surfer etc.) besteht
 University of Michigan, eine der renommiertesten Universitäten der Welt und die älteste Hochschule des US-Bundesstaates Michigan in Ann-Arbor
 USS Michigan, verschiedene US-Kriegsschiffe
 Michigan Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1901)
 Fuller & Sons Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1902–1911) mit dem Markennamen Michigan
 Michigan Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1883–1913)
 Michigan Hearse & Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1913–1921)
 Michigan Stamping Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilzulieferer
 Michigan-Plateau, Hochebene im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Michiganschiene, ein zahntechnischer Artikel. Auch Aufbiss-, Knirsch(er)- oder Zahnschiene

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Michigan (North Dakota)
 Michigan (Vermont)
 Michigan Corners (New York)
 Michigan Hill (Washington)
 Michigan Mills (New York)

Siehe auch:

 Michigan City
 Michigan Township